Galtalm bezeichnet:
eine Alm zur Aufzucht von Jungvieh, siehe Alm (Bergweide) #Galtalm
die Galtalm (Stubaital)